Коровяков — фамилия. 

Известные носители:
 Коровяков, Александр Петрович (1912—1993) — русский советский художник.
 Коровяков, Дмитрий Дмитриевич (1849—1895) — русский писатель, критик и театральный педагог.
 Коровяков, Николай Иванович (1937—2004) — советский, российский конструктор огнестрельного оружия.

Женская форма фамилии:
 Коровякова, Лидия Ивановна (род. 1947) — депутат Верховного Совета СССР IX созыва.

См. также 
 Коровякова
 Коровяковка